Die TuS Eintracht Bielefeld (vollständiger Name: Turn- und Sportvereinigung Eintracht Bielefeld e.V.) ist ein Sportverein aus dem Bielefelder Ortsteil Sieker. Die erste Fußballmannschaft spielt nach dem Aufstieg im Jahre 2011 in der Kreisliga A. In der Saison 1952/53 spielte die Mannschaft in der höchsten Amateurliga Westfalens.

Geschichte 
Der Verein geht auf dem im Jahre 1900 gegründeten Arbeiter-Turnverein Eintracht Sieker zurück. Dieser Verein wurde im Jahre 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 verboten. Die Mitglieder der Eintracht schlossen sich einem namentlich nicht bekannten bürgerlichen Verein an, der sich daraufhin in TuS Eintracht Bielefeld umbenannte. Neben Fußball bietet der TuS Eintracht Bielefeld noch die Sportarten Badminton, Handball, Judo, Leichtathletik, Tennis, Tischtennis und Turnen an. Der Verein hat etwa 1.300 Mitglieder und ist nicht mit dem 1. Bielefelder SC Eintracht zu verwechseln. Dieser im Jahre 1907 gegründete Verein ging durch mehrere Fusionen in die Vereine Bielefelder SpVgg, SpVgg Fichte Bielefeld und schließlich VfB Fichte Bielefeld auf.

Fußball

Sportlicher Werdegang 
Die ersten sportlichen Erfolge der im Jahre 1910 gegründeten Fußballabteilung wurden in den 1930er Jahren erzielt, als die erste Mannschaft von der 3. Kreisklasse in die damals zweitklassige Bezirksklasse durchmarschierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Eintracht 1946 in die Bezirksklasse auf, stieg aber als Tabellenletzter direkt wieder ab. 1948 gelang die Rückkehr in die Bezirksklasse, nachdem sich die Eintracht im dritten Entscheidungsspiel gegen den SV Brackwede durchsetzen konnte. Etwa 20.000 Zuschauer verfolgten die drei Spiele. Nach mehreren Jahren im Mittelfeld der Tabelle gelang im Jahre 1951 der Aufstieg in die 2. Landesliga Westfalen. Nach der Auflösung dieser Spielklasse gehörte die Eintracht ab 1952 der Landesliga an, die damals die höchste Amateurliga Westfalens war. Mit drei Punkten Rückstand auf Minden 05 wurde die Mannschaft Drittletzter und musste wieder absteigen. Tiefpunkt der Saison war eine 1:8-Heimniederlage gegen den SVA Gütersloh. 

Im Jahre 1958 wurde die Eintracht mit zwei Punkten Vorsprung auf Viktoria Rietberg Meister der Bezirksklasse und kehrte in die Landesliga zurück. Wie schon beim ersten Anlauf musste die Eintracht sofort wieder absteigen. Zwei 1:6-Niederlagen gegen Union Herford standen einem 5:0-Sieg über den BV Bad Lippspringe gegenüber. 1963 kämpfte die Eintracht lange um den Wiederaufstieg, wurde aber mit zwei Punkten Rückstand auf den VfB Schloß Holte nur Vizemeister der Bezirksklasse. Ein Jahr später stieg die Mannschaft in die Kreisklasse ab und fand sich 1966 gar in der 2. Kreisklasse wieder. Die Eintracht wurde zur Fahrstuhlmannschaft und erreichte erst 1980 wieder das Kreisoberhaus, was allerdings auch mit einer Ligaaufstockung von einer auf zwei Staffeln hing. Nach einer Vizemeisterschaft 1983 hinter der dritten Mannschaft von Arminia Bielefeld gelang zwei Jahre später der Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Nach zwei Jahren im Mittelfeld der Liga musste die Eintracht 1988 wieder abstiegen, als ein Punkt auf Westfalia Wiedenbrück fehlte. Dem direkten Wiederaufstieg folgte der erneute Abstieg in der Saison 1989/90 als Tabellenletzter. 1994 und 1995 wurde die Mannschaft jeweils Vizemeister der Kreisliga A, bevor die Eintracht 1998 in die Kreisliga B absteigen musste. Zwar schaffte das Team den direkten Wiederaufstieg, allerdings verpasste die Eintracht im Jahre 2001 die Qualifikation für die eingleisige Kreisliga A. Zwei Jahre später stürzte die erste Mannschaft bis in die Kreisliga C hinab und spielte damit in der untersten Spielklasse. Der direkte Wiederaufstieg wurde aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber der dritten Mannschaft des FC Türk Sport Bielefeld verpasst. Nach weiteren Vizemeisterschaft hinter FC Hilal Spor und dem FC Altenhagen gelang der ersten Mannschaft erst 2007 der Sprung in die Kreisliga B, ehe vier Jahre der später der Aufstieg in die Kreisliga A folgte.

Persönlichkeiten 
Mit Gerd Siese und Nils Fischer brachte die Eintracht zwei spätere Profifußballer hervor. Beide waren für Arminia Bielefeld in der Bundesliga aktiv.

Sportplatz Königsbrügge 
Spielstätte der TuS Eintracht ist der Sportplatz Königsbrügge im Stadtteil Sieker. Seit 2008 verfügt der Sportplatz über einen Kunstrasenplatz. Zuvor war die Spielfläche eine Mischung aus Rasen- und Ascheplatz. Ursprünglich war die Königsbrügge ein Exerzierplatz und wurde Anfang der 1920er Jahre zum Sportplatz umgebaut. Im Jahre 1924 fand auf der Königsbrügge das nordwestdeutsche Arbeiter-Turn- und Sportfest statt, zu dem insgesamt rund 60.000 Zuschauer kamen. Ein Jahr später wurden auf dem Gelände Radrennen vor bis zu 10.000 Zuschauern ausgetragen. 1953 spielten die Fußballer des VfB 03 Bielefeld im Rahmen der Westfalenmeisterschaft auf der Königsbrügge gegen SuS Niederschelden/Gosenbach und gewann mit 7:1. Ab 1956 veranstaltet der Polizei SV Bielefeld seine Sportfeste auf der Königsbrügge, zu dem in früheren Jahren bis zu 10.000 Zuschauer kamen.

Erfolge 
 Meister der Bezirksklasse, Gr. 1: 1951, 1958
 Meister der 1. Kreisklasse/Kreisliga A Bielefeld: 1948, 1985, 1989

Saisonbilanzen 
Grün unterlegte Platzierungen kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte einen Abstieg.

Weitere Abteilungen

Badminton 
Die Badmintonabteilung besteht seit 1956. Die erste Mannschaft spielt in der Oberliga. Erfolgreichster Badmintonspieler der TuS Eintracht ist Christian Diekmann, der gemeinsam mit Guido Schänzler vier deutsche Meistertitel im Herrendoppel der Junioren erringen konnte. Dazu kamen noch drei deutsche Juniorenmeisterschaften im Mixed mit Christine Skropke. Gerhard Michaelis gewann fünf deutsche Seniorenmeisterschaften im Herrendoppel. Gespielt wird in der Sporthalle der Kuhlo-Realschule.

Handball 
Die Handballabteilung wurde im Jahre 1928 gegründet. Im Jahre 1937 wurden Eintrachts Handballer nach einem Sieg gegen den Luftwaffen SV Gütersloh Bezirksmeister. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam der Verein nicht mehr über lokale Spielklassen hinaus. Ab 1993 bildete die Eintracht gemeinsam mit dem Gadderbaumer TV die Spielgemeinschaft HSG Eintracht Gadderbaum. 2009 kamen die Handballer des SV Brackwede hinzu, woraufhin der Name der Spielgemeinschaft in HSG EGB Bielefeld geändert wurde. Der Unterhaltungskünstler Ingolf Lück spielte als Kind Handball beim TuS Eintracht.

Leichtathletik 
Ahmed Sansar wurde bei den deutschen Meisterschaften 2005 Sechster im 5000-Meter-Lauf. Elias Sansar wurde zwei Jahre später Achter im Halbmarathon. Im Jahre 2003 wurde die Mannschaft des TuS Eintracht Bielefeld in der Marathonlauf-Mannschaftswertung Achter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Vereins

Eintracht
Bielefeld, TuS Eintracht
Bielefeld, TuS Eintracht
Gegründet 1900